Canal de la Mata är ett vattendrag i Andorra.   Det ligger i parroquian La Massana, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Andorra la Vella.

I trakten runt Canal de la Mata växer i huvudsak barrskog.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.  Trakten runt Canal de la Mata är ganska tätbefolkad, med  invånare per kvadratkilometer.

Källor 

Vattendrag i La Massana